Ovo je popis najviših svjetskih planina.

Često se diskutira o pojedinim dijelovima svijeta kao i državama kojim kontinentima pripadaju. Važno je naglasiti da postoje i druga gledišta od onog koje je opisano u ovom članku.

Visina planine može se definirati na različite načine, ovisno o referentnoj točki. Visina iznad morske razine ili Visina iznad osnove planine su dva najčešća načina mjerenja visine planine. Na listama u ovom članku koristi se metoda visine u metrima iznad razine mora, ako nije drugačije naznačeno.

Sve visine koje su spomenute u članku nastale su prirodnim putem, a ne kao rezultat djelovanja čovječje ruke. 
Ponekad rangiranje nekih planina može varirati ovisno o tom je li se navode vrhovi planina ili samo jedna planina koja ima nekoliko vrhova. Ako se vrhovi planina rangiraju onda se jedna planina može nekoliko puta pojaviti na listi. 
Rangiranje u ovom članku odnosi se na cijelu planinu, ako nije drugačije naznačeno.

14 najviših planina svijeta

Najviše planine na svakom od sedam kontinenata 

Ovaj popis nije generalno prihvaćen, i nalazi se u Guinnessovoj knjizi rekorda

Najviših 10 planina Afrike

Najviših 10 planina Antarktika

Najviših 10 planina Azije

Najviših 10 planina Oceanije 
Obratiti pozornost da je popis napravljen tako da se dijelovi Indonezije smatraju dijelom kontinentalne Oceanije. O ovome postoje i drugačija tumačenja.

Najviših 10 planina Europe

Najviših 10 planina Sjeverne Amerike

Najviših 10 planina Južne Amerike 

Fizička geografija